Брамбл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Брамбл, Александер (род. 1984) — монтсерратский футболист.
 Брамбл, Дуайт — сентвинсентский футболист.
 Брамбл, Дэн (род. 1990) — британский легкоатлет, специализирующийся в прыжке в длину.
 Брамбл, Майкл (род. 1988) — монтсерратский футболист.
 Брамбл, Тайтус (род. 1981) — английский футболист, защитник.
 Брамбл, Тесфайе (род. 1980) — английский и монтсерратский футболист, брат Тайтуса Брамбла.
 Брамбл, Тиджей (род. 2001) — антигуанский футболист.
 Брамбл, Уильям Генри (1901—1988) — монтсерратский политический, государственный и профсоюзный деятель.
 Брамбл, Фицджеральд (род. 1967) — сентвинсентский футболист, вратарь.

Другое 
 «Брамбл» — коктейль на основе джина, ежевичного ликёра, лимонного сока и сахарного сиропа.